Miejscowości w USA:
 Beech Mountain – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Watauga
Gminy w USA:
 Beech Mountain (ang. Beech Mountain Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Avery